Ucraina
 Teatral'na – stazione della metropolitana di Dnipro
 Teatral'na – stazione della metropolitana di Kiev